Boule de Suif, nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1880 ;  
 Boule de Suif (russe : Pyshka, Пышка), film soviétique de Mikhaïl Romm sorti en 1934 ;  
 Boule de Suif, film français de Christian-Jaque sorti en 1945.